El nombre de Ermita de Santa Ana es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en advocación a Santa Ana, madre de María y abuela de Jesús.

España 

 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Pineda de Gigüela, Cuenca;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Alfambra, Teruel;
 Ermita de Santa Ana (B.I.C. 06/02/2001), ermita en la localidad de Casillas del Ángel (Puerto del Rosario), provincia de Las Palmas;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Carenas, Zaragoza;
 Ermita de Santa Ana (B.I.C. 08/10/1991), ermita en la localidad de Cenizate, provincia de Albacete;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Chiclana de la Frontera, Cádiz;
 Ermita de Santa Ana (B.I.C. 08/02/1984), ermita en la localidad de Hinojosa del Duque, Córdoba;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Laredo, Cantabria;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Cóbreces, Cantabria;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Lora del Río, Sevilla;
 Ermita de Santa Ana (B.I.C. 09/07/1998), ermita en la localidad de Pozuelo de la Orden, Valladolid;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Valverde de Mérida, Badajoz;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Játiva, Valencia;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Zucaina, Castellón;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Utrilla, Soria;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Santa Colomba de Curueño, León;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Vergara (Guipúzcoa);
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad Castellvell del Camp, Tarragona;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Gandía, Valencia.
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Echévarri, Vizcaya.

Portugal 

 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Abrantes, Santarém;
 Ermita de Santa Ana, ermita en la localidad de Tavira, Algarve;